Punglistic Mixture est un album de remixs du groupe La Phaze. Il est sorti en 2003. Une réédition digitale est sorti en 2020 chez Atypeek Music

Liste des titres

Lien externe 
Album sur Discogs
En écoute : 

Album de La Phaze